
Venom ():

В искусстве

В музыке 
 Venom — метал-группа из Великобритании, играющая блэк/трэш-метал.
 Venom — второй альбом российской метал-группы Stardown, выпущенный в 2011 году.
 Venom — пятый альбом валлийской металкор-группы Bullet For My Valentine, выпущенный в 2015 году.
 Venom — десятый студийный альбом американской хэви-метал группы Impellitteri, выпущенный в 2015 году.
 Venom — песня рэпера Eminem.
 Venom — песня рэпера Ghostemane.

В кинематографе 
 Змеиный яд — британский фильм ужасов 1981 года.
 Venom — американский фильм ужасов 2005 года.

В игровой индустрии 
 Venom Games — британская компания, разработчик компьютерных и видеоигр.
 Venom. Codename: Outbreak — компьютерная игра.

Веном

Другое 
 Bell UH-1Y Venom — многоцелевой вертолёт фирмы Bell Helicopter Textron на базе UH-1N, предназначенный для корпуса морской пехоты США.
 De Havilland DH.112 Venom — британский истребитель-бомбардировщик.
 Hennessey Venom GT — суперкар, анонсированный американским тюнинговым ателье Hennessey Performance Engineering.
 Venom F5 — британско-американский гиперкар на базе автомобиля Lotus Exige производства фирмы Hennessy Performance.